Wilhelm Dahlgren kan syfta på:

* Wilhelm Dahlgren (1858–1949), svensk ingenjör.
 Wilhelm Dahlgren (1892–1956), svensk militär